Eduardo Moacyr Krieger — médico e fisiologista brasileiro
 José Eduardo Krieger — médico cardiologista, cientista e professor brasileiro
 Edu Krieger — compositor, instrumentista e cantor brasileiro

Desambiguação